През 2006 г. се провежда поредното издание на турнира Гран При. Победител става Нийл Робъртсън, който надиграва във финала Джейми Коуп с 9 - 5 фрейма.

Състезанието се провежда между 21 и 29 октомври в Aberdeen Exhibition and Conference Centre в Абърдийн. Квалификациите за турнира се провеждат между 30 септември и 4 октомври 2006 г. в Pontin's Prestatyn.

Групова фаза на турнира

Легенда

Група A 

 21 октомври: Джон Хигинс 3-0 Джеймс Уатана; Алан МакМанъс 3-0 Бари Хокинс; Issara Kachaiwong 3-2 Доминик Дейл; Issara Kachaiwong 3-2 Бари Хокинс
 22 октомври: Алан МакМанъс 3-1 Доминик Дейл; Джон Хигинс 3-1 Issara Kachaiwong; Джон Хигинс 3-2 Доминик Дейл; Issara Kachaiwong 3-1 Алан МакМанъс
 23 октомври: Issara Kachaiwong 3-0 Джеймс Уатана; Джон Хигинс 3-1 Бари Хокинс; Джеймс Уатана 1-3 Алан МакМанъс
 24 октомври: Джон Хигинс 1-3 Алан МакМанъс; Баро Хокинс 3-0 Джеймс Уатана; Бари Хокинс 3-0 Доминик Дейл; Джеймс Уатана 0-3 Доминик Дейл

Група B 

 21 октомври: Райън Дей 3-0 Шон Мърфи; Марк Кинг 3-1 Алистър Картър; Райън Дей 3-0 Алистър Картър; Шон Мърфи 3-0 Марк Кинг
 22 октомври: Шон Мърфи 3-1 Майкъл Джъд; Райън Дей 3-0 Джейми Джоунс; Алистър Картър 3-0 Майкъл Джъд
 23 октомври: Марк Кинг 3-1 Майкъл Джъд; Алистър Картър 3-1 Джейми Джеоунс; Джейми Джоунс 3-2 Марк Кинг
 24 октомври: Майкъл Джед 2-3 Джейми Джоунс; Райън Дей 0-3 Марк Кинг; Шон Мърфи 3-2 Джейми Джоунс; Шон Мърфи 2-3 Аистир Картър; Райън Дей 3-1 Майкъл Джъд

Група C 

 21 октомври: Майкъл Холт 3-0 Марко Фу; Рони О'Съливан 3-1 Стив Дейвис; Майкъл Холт 3-1 Дейвид Рой; Стив Дейвис 3-1 Джейми Коуп
 22 октомври: Дейвид Рой 3-1 Стив Дейвис; Рони О'Съливан 3-0 Майкъл Холт; Джейми Коуп3-1 Марко Фу; Рони О'Съливан 3-0 Джейми Коуп; Марко Фу 3-1 Дейвид Рой
 23 октомври: Рони О'Съливан 3-2 Марко Фу; Майкъл Холт 1-3 Джейми Коуп; Рони О'Съливан 3-1 Дейвид Рой; Стив Дейвис 1-3 Майкъл Холт
 24 октомври: Стив Дейвис 3-0 Марко Фу; Джейми Коуп3-2 Дейвид Рой

Група D 

 21 октомври: Найджъл Бонд 3-2 Нийл Робъртсън; Джъд Тръмп 3-2 Пол Дейвисън; Нийл Робъртсън 3-1 Джо Суейл; Кен Дохърти 3-2 Найджъл Бонд; Джо Суейл 3-2 Джъд Тръмп
 22 октомври: Кен Дохърти 3-1 Пол Дейвисън; Нийл Робъртсън 3-1 Джъд Тръмп; Джо Суейл 3-2 Пол Дейвисън; Кен Дохърти 3-0 Джъд Тръмп; Джо Суейл 3-0 Найджъл Бонд
 23 октомври: Нийл Робъртсън 3-2 Кен Дохърти; Пол Дейвисън 3-1 Найджъл Бонд; Кен Дохърти 3-0 Джо Суейл; Нийл Робъртсън 3-0 Пол Дейвисън; Найджъл Бонд 3-2 Джъд Тръмп

Група E 

 21 октомври: Лианг Уенбо 3-1 Фъргъл О'Брайън; Стивън Хендри 3-2 Марк Селби; Лианг Уенбо 3-2 Анди Хикс
 22 октомври: Матю Стивънс 3-1 Лианг Уенбо; Анди Хикс 3-2 Стивъун Хендри; Марк Селби3-0 Анди Хикс
 23 октомври: Матю Стивънс 3-0 Стивън Хендри; Фъргъл О'Брайън 3-1 Анди Хикс; Марк Селби 3-0 Лианг Уенбо; Матю Стивънс 3-1 Фъргъл О'Брайън
 24 октомври: Фъргъл О'Брайън 3-2 Стивън Хендри; Матю Стивънс 0-3 Марк Селби; Стивън Хендри 0-3 Лианг Уенбо; Матю Стивънс 3-0 Анди Хикс; Марк Селби 0-3 Фъргъл О'Брайън

Група F 

 21 октомври: Стюарт Бингам 3-0 Марк Уилямс; Робин Хъл 3-1 Джерард Грийн; Стивън Лий 3-2 Стюарт Бингам
 22 октомври: Иън МакКълох 3-0 Стюарт Бингам; Марк Уилямс 3-1 Стивън Лий; Иън МакКълох 3-0 Джерард Грийн; Робин Хъл 3-1 Марк Уилямс
 23 октомври: Иън МакКълох 3-2 Робин Хъл; Джерад Грийн 3-0 Стивън Лий; Марк Уилямс с/у Герард Грийн (W/O)
 24 октомври: Робин Хъл 3-0 Стюарт Бингам; Стюарт Бингам2-3 Джерард Грийн; Стивън Лий 3-1 Робин Хъл; Иън МакКълох 3-1 Иън МакКълох

Група G 

 21 октомври: Дейвид Грей 3-2 Антъни Хамилтън; Дейвид Грей 3-0 Ben Woollaston; Робърт Милкинс 3-2 Питър Ебдън
 22 октомври: Том Форд 3-2 Антъни Хамилтън; Ben Woollaston 3-1 Антъни Хамилтън
 23 октомври: Робърт Милкинс 3-2 Том Форд; Робърт Милкинс 3-1 Ben Woolaston; Питър Ебдън 1-3 Дейвид Грей; Питър Ебдън 1-3 Том Форд
 24 октомври: Питър Ебдън 3-0 Антъни Хамилтън; Робърт Милкинс 3-1 Дейвид Грей; Ben Woolaston 3-2 Том Форд; Питър Ебдън 3-2 Ben Woollaston; Дейвид Грей 3-0 Том Форд; Антъни Хамилтън 1-3 Робърт Милкинс

Група H 

 21 октомври: Греъм Дот 3-2 Джо Пери; Стивън Магуайър 3-0 Марк Алън; Дин Джънхуй 3-0 Греъм Дот; Андрю Норман 3-1 Марк Алън
 22 октомври: Андрю Норман 3-2 Дин Джънхуй; Греъм Дот 3-0 Марк Алън; Джо Пери 3-1 Стивън Магуайър; Андрю Норман 3-2 Стивън Магуайър
 23 октомври: Стивън Магуайър 3-1 Греъм Дот; Джо Пери 3-0 Андрю Норман; Дин Джънхуй2-3 Стивън Магуайър; Джо Пери 3-0 Марк Алън
 24 октомври: Греъм Дот 1-3 Андрю Норман; Дин Джънхуй 3-2 Марк Алън; Джо Пери 3-0 Дин Джънхуй

Фаза на директна елиминация 

Гран При (снукър)
Снукър в Шотландия
Спорт в Абърдийн